McPherson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McPherson County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 76002264
 McPherson County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 90000970
 McPherson County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 86003020